Esme är ett släkte av trollsländor. Esme ingår i familjen Protoneuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Esme